Titre porté par plusieurs personnages issues de différentes familles, dont :

 Marc-Antoine de Dampierre (1676-1756), marquis de Dampierre, commandant des équipages verts du roi Louis XV. Il a été surnommé le « Père des fanfares de chasse ». Il est en particulier l'auteur d'une fanfare de chasse, qui porte son nom : « la Dampière ». De lui, on connaît en tout 33 fanfares de chasse, dont les trois suivantes : « La Royale » (qui n'était jouée que si le roi était présent, et donc pour lui rendre les honneurs), « La prince de France » (elle n'était jouée que si un prince de la famille royale était présent) et une troisième fanfare nommée « Les honneurs du pied ».
 Claude Henry Feydeau de Marville, né le , décédé en 1787, chevalier, seigneur et comte de Gien, marquis de Dampierre-en-Burly, lieutenant général de police (1740-1747) et conseiller d'État et au Conseil royal des Finances, directeur général des Economats.
 Auguste Marie Henri Picot de Dampierre,  marquis de Dampierre, né le  à Paris et mort le  à Valenciennes, général de la Révolution française.
Aymar de Dampierre, marquis de Dampierre (1787-1845), pair de France par le roi Charles X en 1827 (issu de la Maison normando-picarde qui tire son origine de Dampierre).